Кристи́на Гу́зик (Па́лка) (; ) — польская биатлонистка, серебряный призёр чемпионата мира по биатлону 2013 года в гонке преследования, четырёхкратная чемпионка мира по летнему биатлону, участница Зимних Олимпийских игр в Турине (2006), Ванкувере (2010) и Сочи (2014).

В июле 2014 года вышла замуж за польского биатлониста Гжегожа Гузика.

Участие на Олимпийских играх

Участие на Чемпионатах мира

Примечания 

Биатлонисты Польши
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Чемпионы мира по летнему биатлону